Блазиус () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Блазиус, Вильгельм (1845-1912) — немецкий тайный надворный советник и орнитолог.
 Блазиус, Иоганн Генрих (1809-1870) — немецкий зоолог.
 Блазиус, Пауль Рихард Генрих (1883-1970) — немецкий физик.